Бори́совское — село в Кесовогорском районе Тверской области. Входит в состав Стрелихинского сельского поселения.

География 
Находится в 23 км к юго-западу от посёлка Кесова Гора.

История 
В XIX веке Борисовское — имение княгини Гагариной, затем помещика А. А. Козлова. В 1849 году в селе была построена каменная Тихвинская церковь с 3 престолами.

По данным 1859 года владельческое село Борисовское, имеет 9 дворов и 70 жителей. Здесь церковь и завод. Во второй половине XIX — начале XX века село было центром прихода Радуховской волости Бежецкого уезда Тверской губернии, в 1887 году имелись мелочная лавка, питейное заведение, ветряная мельница.

В 1932 в Борисовском создана коммуна, на её базе — колхоз им. В. И. Ленина.

В 1940 году центр Борисовского сельсовета в составе Кесовогорского района Калининской области.

В 1997 году — 35 хозяйств, 90 жителей; центральная усадьба колхоза «Ленинский Путь», начальная школа, клуб, фельдшерский пункт, отделение связи, магазин.

До 2006 года было центром Борисовского сельского округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т.6, вып.2: Бежецкий уезд. — 1891.

Населённые пункты Кесовогорского района